Autalbach ist ein Gewässername:

 Autalbach (Fils, Bad Überkingen), rechter Zufluss der Fils über einen Nebenkanal bei Bad Überkingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Autalbach (Fils, Wiesensteig), linker Zufluss der Fils bei der Papiermühle, Stadt Wiesensteig, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

 Längautalbach, rechter Zufluss des Auerbach (Inn) bei Buchau, Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern